«Bad Religion» () — четвёртый и последний сингл группы Godsmack, с дебютного одноимённого альбома. После теракта 11 сентября 2001 года Радио-конгломерат Clear Channel Communications выпустил меморандум Clear Channel 2001 года, список 150 песен Clear Channel, рекомендованных к удалению из эфира. «Bad Religion» была в списке.

О песне 
По словам вокалиста Godsmack Салли Эрны, практикующего Викку, в песне есть послание против абортов. — «Ты даже не знаешь меня, и всё же решила убить? Послушай, я здесь. Я живу внутри тебя. Меня нельзя игнорировать» — сказал Эрна

Позиции в чартах 
Синглы Billboard (США)

Примечания

Ссылки 
 

Песни Godsmack